Erotica est le  studio de Madonna.
 Erotica est un single de Madonna.
 Erotica est un film américain de Russ Meyer sorti en 1961.

Voir aussi 
 Viva Erotica, un film hongkongais.
 Vénus Erotica, un recueil de nouvelles d'Anaïs Nin